Биржева́я пло́щадь — название площадей в различных городах.

Россия 
 Биржевая площадь — площадь в Москве.
 Биржевая площадь — площадь в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Биржевая площадь — площадь в Одессе.

Франция 
 Биржевая площадь — площадь в Бордо.

См. также 
 Биржевая линия
 Биржевой мост
 Биржевой переулок
 Биржевой проезд